«Мунисипа́л де Аве́йру» () — футбольный стадион в городе Авейру, Португалия. Стадион принадлежит муниципалитету города Авейру и используется футбольным клубом «Бейра-Мар» для проведения своих домашних матчей. Арена расположена на окраине Авейру в «Спортс-Парке» — большом комплексе с универсальными спортзалами, бассейном, полем для гольфа, и шестью новыми гостиницами.

Стадион был построен в 2003 году к чемпионату Европы по футболу по проекту архитектора Томаса Тавейры. «Мунисипал де Авейру» вмещает 32 970 зрителей, из которых 540 — VIP-места и 581 место для журналистов.

Дизайн 
Стадион спроектирован по проекту португальского архитектора Томаса Тавейры, по проекту которого также спроектирован стадион «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Весь стадион насыщен яркими цветами, что поднимает настроение и оказывает положительное влияние на празднование голов и побед. Идея архитектора Томаса Тавейры ввести яркие цвета с внешней стороны стадиона дала ощущение движения и визуального эффекта. Таким образом, стадион напоминает детскую игрушку, где соединены множество разноцветных деталей. Сидения на стадионе имеют различные цвета: красные, зеленые, желтые, синие, белые и черные — и расположены в случайном порядке на трибунах. Различными цветами также окрашены и другие части стадиона: въездные ворота, опорные балки, колонны, стены внутри стадиона.

Чемпионат Европы 2004 
В 2004 году на стадионе прошли два матча группы «D» чемпионата Европы по футболу.

Важные матчи

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фотографии стадиона
 

Футбольные стадионы Португалии